Gmina Szydłowo bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:
 Gmina Szydłowo (Powiat Pilski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Großpolen
 Gmina Szydłowo (Powiat Mławski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Masowien; siehe Szydłowo (Powiat Mławski)